Mida steht für:
 Mida (Gattung), eine Gattung der Sandelholzgewächse

Mida ist der Familienname folgender Personen:
 Massimo Mida (1917–1992), italienischer Dokumentarfilmer, Filmregisseur und Drehbuchautor

MIDA steht für:
 Das moderne Indien in deutschen Archiven, 1706-1989 (MIDA), Forschungsprojekt